Predrag Filipović ist der Name folgender Personen:

* Predrag Filipović (Fußballspieler) (* 1975), montenegrinischer Fußballspieler
 Predrag Filipović (Leichtathlet) (* 1978), serbischer Leichtathlet